Anssi Pentsinen (ur. 30 sierpnia 1986 w Jämsä) – fiński biegacz narciarski, zawodnik klubu Vantaan Hiihtoseura.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Anssi Pentsinen pojawił się w 18 grudnia 2004 roku, podczas zawodów FIS Race w fińskiej miejscowości Lapinlahti, gdzie zajął 65. miejsce w sprincie techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 1 marca 2008 roku w Lahti, gdzie zajął 71. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pucharowe punkty wywalczył podczas zawodów 26 listopada 2011 w Ruce, gdzie zajął 18. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Pentsinen nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1986